Ernst Giese ist der Name folgender Personen:

* Ernst Giese (Architekt) (1832–1903), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Ernst Giese (Mediziner) (1865–1956), deutscher Gerichtsmediziner
 Ernst Giese (Papiertechnologe) (1911–1995), deutscher Papiertechnologe und Hochschullehrer
 Ernst Giese (Geograph) (* 1938), deutscher Geograph
 Ernst Heinrich Giese (1853–1944), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Eduard Giese (Ernst Eduard Wilhelm Giese; 1848–1916), deutscher Jurist und Politiker (Deutschkonservative Partei), MdR